KS Olkusz – polski klub sportowy, piątoligowy klub piłkarski, z siedzibą w Olkuszu, założony w 1921 r. Jego dotychczasowym największym sukcesem był awans do III ligi w 1955 roku.

Nazwy 
(1921) KS Westa Olkusz [fuzja z Olkuskim Towarzystwem Sportowym] → (1928) Olkuskie Towarzystwo Sportowe → (1936) KS Rezerwa Olkusz → (1945) KS IM-TUR Olkusz → (1950) KS Olkusz → (01.05.2004) IKS Olkusz

W latach 2005–2008 klub występował pod nazwą sponsora IKS Emalia Olkusz.

Od sezonu 2008/09 klub występuje pod nazwą sponsora IKS REM-TD Olkusz.

Od sezonu 2009/00 klub występuje pod nazwą KS Olkusz

Wychowankowie w Ekstraklasie 
 Tomasz Kulawik
 Grzegorz Jurczyk
 Roman Madej
 Konrad Tomsia

Kluby piłkarskie w województwie małopolskim
Sport w Olkuszu
Kluby piłkarskie założone w Polsce w 1921